Орджонікідзевська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Орджонікідзевська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Орджонікідзевська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район

Див. також 
 Орджонікідзенська сільська рада